Vasserot ist der Familienname folgender Personen: 

 Daniel Vasserot (1659–1733), französischer Industrieller
 Ferdinand Vasserot (1881–1963), französischer Radrennfahrer
 Louis Vasserot (1771–1840), französischer General der Artillerie und Infanterie